

Міллбері — місто, штат Массачусетс
 Міллбері — селище, штат Огайо